Batavia steht für:

 den lateinischen Namen der Niederlande, nach dem Stamm der Bataver
 Bataviasalat, eine Salatsorte
 Batavia (Schiff, 1628), ein niederländisches Schiff, das 1629 vor der Küste Australiens auf ein Riff lief
 Batavia (Schiff, 1870), ein Passagierschiff der Cunard Line
 den Markennamen eines Feinschnitt-Tabaks der Martin Brinkmann AG
 Batavia Air, eine indonesische Fluggesellschaft 
 das Theaterschiff Batavia in Wedel bei Hamburg

Den Namen Batavia tragen bzw. trugen verschiedene Städte:
 Batavia (Niederländisch-Indien), frühere Hauptstadt von Niederländisch-Indien, heute die indonesische Hauptstadt Jakarta
 Passau, als früheres römisches Kastell Batavis (Castra Batava), heute Stadt in Bayern

in den Vereinigten Staaten:
 Batavia (Arkansas), im Boone County
 Batavia (Illinois), im Kane County
 Batavia (Iowa), im Jefferson County
 Batavia (Kalifornien), im Solano County
 Batavia (Michigan), im Branch County
 Batavia (Montana), im Flathead County
 Batavia (City, New York), eine City im Genesee County
 Batavia (Town, New York), eine Town im Genesee County
 Batavia (Ohio), im Clermont County
 Batavia (Wisconsin), im Sheboygan County
 Batavia Center, im Branch County, Michigan
 Batavia City, im Pershing County, Nevada – nicht mehr existent
 Batavia Junction, im DuPage County, Illinois

in Argentinien:
 Batavia (Argentinien), eine Stadt in der Provinz San Luis, Argentinien

Sonstiges:
 Batavia Creek, Fließgewässer im Sheboygan County, Wisconsin
 Batavia Kill, Fließgewässer im Delaware County, New York
 Batavia Pit, Mine im Genesee County, New York

im NRHP gelistete Objekte:
 Batavia Cemetery, in Batavia, New York, ID-Nr. 02000309
 Batavia Club, in Batavia, New York, ID-Nr. 73001192
 Batavia House, in Middlefield, Ohio, ID-Nr. 87001213
 Batavia Institute, in Batavia, Illinois, ID-Nr. 76000712

Siehe auch:

 Batavia Township
 Batavische Republik
 Piraten in Batavia